Соко́льское — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Сокольское — село в Лухском районе Ивановской области.
 Сокольское — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Сокольское — посёлок городского типа в Нижегородской области, административный центр Сокольского района.

Украина 
 Сокольское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
Сокольское — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Другое 
 Сокольское — исторический район Липецка.

См. также 
 
Малое Сокольское